DPMM steht für:
 Brunei DPMM FC, Fußballverein aus Brunei
 Deutsche Padel Mannschafts-Meisterschaft, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft des Deutschen Padel Bunds
 Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft, siehe Teampokal Dreiband
 Deutsche Pokal-Meisterschaft für Mannschaften im Schach, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft des Deutschen Schachbunds
 Direction du personnel militaire de la Marine, Personalamt des Chef d'état-major de la Marine, des Oberbefehlshabers der französischen Marine
 Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, Personalamt des Oberbefehlshabers der brasilianischen Marine
 Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (engl. Malay Chamber of Commerce Malaysia), malaysische Handelskammer

Abkürzung